Краснода́рский тролле́йбус — троллейбусная система городского общественного транспорта в городе Краснодаре.

История развития 
Троллейбусное движение в Краснодаре открылось 28 июля 1950 года. Первая троллейбусная линия была проложена по ул. Сталина (ныне ул. Красная) от горпарка к стадиону «Динамо», а затем — к городку нефтяников (район современной улицы Дзержинского). Потом появился троллейбусный маршрут к железнодорожному вокзалу, а также по улицам Северной и Шаумяна (перенос линии с улицы Красной). В те годы линии обслуживались троллейбусами МТБ-82.

В 1960-х годах троллейбусная линия продлена до стадиона «Кубань» и Фестивального микрорайона. Появилась модель троллейбусов ЗиУ-5.

В 1970-е годы произошло обновление троллейбусного хозяйства города — ЗиУ-5 были заменены новыми троллейбусами ЗиУ-682. были открыты троллейбусные линии по улицам Красноармейской, Седина, Захарова (разобрана в конце 1980-х годов), Атарбекова, Ставропольской, в микрорайон Гидростроителей, по улицам Октябрьской (вместо линии по улице Шаумяна), Индустриальной, Лизы Чайкиной (разобрана в конце 1990-х годов), Гагарина, Северной и Селезнёва.

В 1980 году было открыто троллейбусное движение по северному участку улицы Тургенева. Затем троллейбусы появились в Комсомольском микрорайоне, с 1983 года — на улице Красных Партизан, с 1985 года — до аэропорта.

В 1990-е годы троллейбусное хозяйство впало в состояние деградации, отразившейся в износе подвижного состава и нехватке водителей троллейбусов. В связи с этим в 1992 году в троллейбусном депо № 1 была налажена сборка троллейбусных поездов ЗиУ-682Г по системе Владимира Веклича, в то время как в троллейбусное депо № 2 начали поступать более вместительные машины ЗиУ-683/6205. Троллейбусные поезда эксплуатировались на краснодарских маршрутах более 20 лет, и в 2013 году Краснодар стал последним городом в странах бывшего СССР, в котором использовались сцепки из двух троллейбусов по системе многих единиц. Эксплуатация последних троллейбусных поездов закончилась 31 декабря 2013 года. Троллейбусные сцепки в СМЕ ЗиУ-682Г [Г00] № 093+094, № 114+115 и № 116+117 работали на 9-м маршруте до 30 ноября 2013 года, самая последняя из которых —№ 093+094 — работала до 31 декабря 2013 года. Общий срок эксплуатации троллейбусных поездов Владимира Веклича более чем в 20 городах бывшего СССР составил почти 48 лет.

В 2000-х годах были построены новые троллейбусные линии, связавшие с центром города район краевой больницы, восточную часть Комсомольского микрорайона, Кубанскую Набережную, Юбилейный микрорайон, микрорайон имени Жукова, улицу Школьную. Одновременно начались работы по капитально-восстановительному ремонту троллейбусов. Были организованы поставки нового подвижного состава ЗиУ-682Г-016.02 и ЗиУ-682Г-016.04, Тролза-5265.00 «Мегаполис»)

В 2013 году в город поступило 35 новых троллейбусов моделей ТролЗа-5275.03 «Оптима», ВМЗ-5298.01 «Авангард», СВАРЗ-МАЗ-6275. Каждая из машин имеет пониженный уровень пола и оснащена системой кондиционирования.

13 февраля 2018 года была закрыта троллейбусная ветка (маршрут № 16 закрыт), по ул. Тюляева. 21 апреля была закрыта троллейбусная ветка (маршрут № 11 закрыт), по ул. Школьной с конечной у парка Краснодар. 19 октября троллейбусная ветка была продлена по ул. Восточно-Кругликовской от ул. Черкасской до ул. Домбайской.

В 2019 году было закуплено 12 троллейбусов с автономным ходом модели ВМЗ-5298-01 на заводе «Транс-Альфа». Они вышли на маршрут № 15, проходящий по главной улице города — Красной.

Маршруты

Троллейбусные депо Краснодара

Троллейбусное депо № 1 
Депо было открыто 1 декабря 1960 года, до этого времени обслуживание троллейбусов производилось в Северном трамвайном парке, который был расположен на месте бульвара по ул. Красной напротив стадиона «Динамо».

На балансе депо № 1 находится 94 пассажирских троллейбуса, из них 52 машины ЗиУ-682 различных модификаций. Также в депо эксплуатируются троллейбусы БТЗ-52761Р,  БТЗ-5276-04, БТЗ-52761Т ,  4 троллейбуса Тролза-5265 «Мегаполис» (№ 005, 153-155), Тролза-5275.07 «Оптима» (№ 165-178), ВМЗ 5298.01 «Авангард»(№ 006-017,179-188), СВАРЗ-МАЗ-6275 (189-192, 194-196) и 2 троллейбуса (созданные на базе гибридного автобуса) Тролза-5250 «Мегаполис» (№ 002—003). Специальный подвижной состав депо № 1 состоит из учебных троллейбусов ЗиУ-682 №У-1 и №У-5.

Троллейбусы первого депо курсируют по маршрутам: 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 21.

Адрес депо: г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 97.

Троллейбусное депо № 2 
Второе троллейбусное депо Краснодара открылось в мае 1975 года. На балансе депо № 2 находится 86 пассажирских троллейбусов, из них 44 троллейбуса ЗиУ-682 различных модификаций, 27 троллейбусов Тролза-5275.05/07/03 «Оптима», 8 троллейбусов марки СВАРЗ-МАЗ 6275 (277-284). Кроме троллейбусов, на балансе депо находятся также городские автобусы. Служебный подвижной состав депо № 2 представлен учебными троллейбусами №У-2, № 389 и У-3 https://transphoto.org/list.php?did=359.

Депо обслуживает троллейбусные маршруты № 7, 12, 14, 20.

Адрес депо: г. Краснодар, ул. Селезнёва, д. 197.

На базе МПРС (мастерские по ремонту подвижного состава) в 2021 году методом крупноузловой сборки был собран первый троллейбус. Запчасти поставляла компания «Алькор», процесс сборки курировали специалисты немецкой компании «CLAAS». В салоне есть кондиционер, wi-fi, средние двери оборудованы пандусом, есть место для инвалидов.

Стоимость проезда 
Стоимость проезда в троллейбусах Краснодара с 2 июля 2022 года составила 35 рублей. Оплатить проезд в краснодарском электротранспорте можно как наличными деньгами, так и с помощью транспортных и банковских карт.

См. также 
 Краснодарский трамвай

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 http://proezd.kttu.ru/krasnodar/ - сайт оператора системы с расписаниями

Транспорт Краснодара
Троллейбусные системы России